Die 1. fotbalová liga 1962/63 war die 32. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 10. August 1962 und endete am 16. Juni 1963.

Meister wurde Titelverteidiger FK Dukla Prag.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 26 Spiele. Die drei letzten Teams stiegen ab.

Vereine 
 Roter Stern Brünn schloss sich Spartak ZJŠ Brünn an.
 Červená Hviezda Bratislava wurde umbenannt in TJ Slovnaft Bratislava.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1962/63
Fußballsaison 1962/63